Stratus, un type de nuage ;
 Stratus, un groupe anglais formé en 1984 par d'ex-membres de Praying Mantis et d'Iron Maiden ;
 Stratus, un groupe de rock alternatif britannique ;
 Stratus, un groupe de heavy metal serbe.

Divers 

 Trish Stratus, une catcheuse professionnelle.